{{Infobox etappe Ronde van Frankrijk
| naam   = Veertiende etappe
| datum  = 13 juli
| jaar   = 2013
| van    = Saint-Pourçain-sur-Sioule
| naar   = Lyon
| lengte = 191
| afbeelding = Tour de France 2013 stage 14.png
| e1     =  Matteo Trentin
| e1t    = 4u15'11"
| e2     =  Michael Albasini
| e2t    = z.t.
| e3     =  Andrew Talansky
| e3t    = z.t.
| e1n    = Robert Gesink
| e1np   = 27
| e1nt   = + 7'17"
| e1b    = Jan Bakelants
| e1bp   = 12
| e1bt   = z.t.
| k1     =  Chris Froome
| k1t    = 55u22'58"
| k2     =  Bauke Mollema
| k2t    = + 2'28"
| k3     =  Alberto Contador
| k3t    = + 2'45"
| k1n    = 
| k1np   = 
| k1nt   = 
| k1b    = Maxime Monfort
| k1bp   = 15
| k1bt   = + 10'16"
| s      =  Julien Simon
}}

De veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2013''' werd verreden op zaterdag 13 juli 2013 over een afstand van 191 kilometer van Saint-Pourçain-sur-Sioule naar Lyon.

Parcours 
Het is een heuvelrit met vijf beklimmingen van de vierde categorie en twee van de derde. Op 109,5 km is er een tussensprint in Thizy-les-Bourgs.

Verloop 
Lars Bak, Jens Voigt en Blel Kadri vormden de vroege ontsnapping. Christophe Le Mével en Arthur Vichot sloten bij het drietal aan. Le Mevel zakte later weer terug, maar een flink aantal renners wist de oversteek te maken, zodat er uiteindelijk een kopgroep van 18 man ontstond. De best geplaatste in het algemeen klassement is Andrew Talansky, 17e op ruim 13 minuten van geletruidrager Chris Froome. De voorsprong bleef lang rond 1 minuut, maar nam later toch toe.

Johnny Hoogerland en Damiano Cunego gingen in de tegenaanval, en na hen ook Juan José Oroz. In de beklimming van de Col du Pilon liet Hoogerland Cunego achter. Tijdens de afdeling viel Marcus Burghardt aan vanuit de kopgroep, maar kreeg maar weinig voorsprong en werd weer teruggehaald. Hoogerland liet zich terugzakken naar Cunego. Oroz werd teruggepakt door het peloton, en ook Hoogerland en Cunego verloren steeds meer tijd op de kopgroep.

Vanaf ongeveer 25 kilometer voor de finish begonnen er aanvallen in de kopgroep, maar deze mislukten aanvankelijk allemaal. Met 15 kilometer te gaan wist Julien Simon wel los te komen van zijn medevluchters. Tejay van Garderen ontsnapte daarna ook en zette de achtervolging in, maar werd weer teruggepakt. Blel Kadri was de volgende die ontsnapte. Hij reed enige tijd vooruit, maar werd weer teruggepakt. Simon had op dat moment nog steeds 25 seconden. In de kopgroep volgden meer aanvallen. Simon verloor snelheid, en werd 1 kilometer voor de streep door Marcus Burghardt en Michael Albasini bijgehaald. Albasini ging de sprint aan, die uiteindelijk door Matteo Trentin gewonnen werd.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave

Externe links
 De route van de 14e etappe op www.letour.fr

14
Sportevenement in Lyon